Э́лликотт () — англоязычная фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Элликотт, Джозеф (Joseph Ellicott) (1760—1826) — американский топограф
 Элликотт, Уолтер — английский стрелок, Олимпийский чемпион.
 Элликотт, Эндрю (Andrew Ellicott) (1754—1820) — американский топограф

Топонимы 
 Элликотт (Ellicott) — город в США, штат Колорадо
 Элликотт (Ellicott) — город в США, штат Нью-Йорк

См. также 
  — река в США, штат Нью-Йорк
 Элликотт-Сити (Ellicott City) — город в США, штат Мэриленд
 Элликоттвилл (Ellicottville) — деревня в США, штат Нью-Йорк
 Элликоттвилл (Ellicottville) — город в США, штат Нью-Йорк
  — пограничный знак в США